Богда́новка () — село, входит в Великодымерскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3007 человек. Занимает площадь 6,14 км².

Местный совет 
07433, Киевская обл., Броварский р-н, с. Богдановка, ул. Б. Хмельницкого, 219

История 
В ХІХ веке село Богдановка было в составе Семиполковской волости Остерского уезда Черниговской губернии. В селе была Параскеевская церковь.

Примечания

Ссылки 
 Богдановка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области
 Сайт Богдановской С/Р
 Историческая информация о селе Богдановка

Населённые пункты Броварского района